Camporredondo és un municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma espanyola de Castella i Lleó. Està situat entre els municipis de Portillo (a 9,4 km) i Santiago del Arroyo (a 6,5 km), sobre un desviament cap a Montemayor de Pililla (a 6,5 km).

Demografia

Referències 

Municipis de Tierra de Pinares